West Auburn ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West Auburn (Maine)
 West Auburn (Massachusetts)
 West Auburn (Pennsylvania)

in Australien:
 West Auburn (Sydney), Stadtteil von Sydney, New South Wales